CER est un sigle qui peut signifier :

en français
 Centre d'économie rurale, un centre de gestion, créé par les Chambres d'agriculture ;
 Centre éducatif renforcé ;
 Centre d'éducation routière ;
 Centre d'entraînement à la régate, à Genève ;
 Communauté européenne du rail, un groupement d'une cinquantaine d'entreprises ferroviaires européennes ;
 compensateur statique d'énergie réactive ;
 compte d'emploi des ressources, un document comptable que les organismes français faisant appel à la générosité du public ont l’obligation d’établir ;
 Conseil européen de la recherche ;
 contrat d'engagement réciproque pour les personnes au RSA, document qui formalise la mise en œuvre d'un projet d'insertion.
 contrat d'engagement républicain 

en anglais
 Certified emission reduction unit ;
 Cumulative Excess return ;
 Chinese Eastern Railway ;
 Clinical Evaluation Report.

CER est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Cherbourg - Maupertus, selon la liste des codes IATA des aéroports .

Cer est un nom qui peut signifier :
 Cer, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;
 Cer, des monts en Serbie.

Voir aussi 
 Bataille de Cer, une bataille durant la Première Guerre mondiale, opposant Serbes et Austro-hongrois, connue aussi sous le nom de Bataille de Jadar
 Communauté CER, une communauté de joueurs en ligne fondée en 2002